Portos est un nom propre galicien et portugais qui peut désigner :

 Portos (club sportif), club de football de la Guinée-Bissau.
 Portos (Lugo), localité du municipio de Palas de Rei, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. 

Portos est aussi le nom d’une des trois tortues protagonistes de l’action  dans la plupart des épisodes de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Notes et références